Вера Луттер (англ. Vera Lutter, род. 1960 в Германии, живёт и работает в Нью-Йорке, США) — современный художник, фотограф.

Образование 
 1985—1991 Academy of Fine Arts, Мюнхен
 1993—1995 School of Visual Arts, Нью-Йорк

Творчество 
На фоне засилья цифровой фотографий становится особенно заметным, когда кто-то идет против доминирующего тренда и использует базовые принципы фотографии, работая с камерой-обскура. Вера Луттер решила использовать эту технику для создания уникальных произведений большого формата. Иногда целая комната работает как камера: негатив изображения внешнего мира появляется на стене и фиксируется на фотобумаге в виде уникального негатива. Вера Луттер изучала скульптуру в Мюнхене и фотографию в Школе визуальных искусств в Нью-Йорке, который поразил её урбанистическим хаосом и индустриальным ландшафтом. Её попытка передать ощущение от города привело к первому эксперименту с камерой-обскура. Процесс создания уникальных негативов длится от нескольких часов до недель. Фотографии Луттер фокусируются на архитектурных или индустриальных достопримечательностях и знаковых местах, от брошенного завода Pepsi Cola в Лонг-Айленд-Сити до ныне не функционирующей электростанции Battersea в Лондоне. Её изображения этих структур подчеркивают их значение, меланхолическое одиночество и изоляцию, отражают течение времени, отмечая временное и вечное. Работы Веры Люттер хранятся в коллекциях Metropolitan Museum of Art, Whitney Museum of Art, Музея изящных искусств в Хьюстоне, Neue Galerie, Музее современного искусства в Сан-Франциско.

Персональные выставки 
 2008-09 Images from Venice, Fondation Beyeler, Базель, Швейцария
 2008 Galerie Max Hetzler, Берлин, Германия
 2008 Ariane Unhinged — choregraphed by Karole Armitage & set designed by Vera Lutter, Henry Street Sttlement Playhouse, Abrons Arts Center, Нью-Йорк, США
 2007 Galleria Cardi, Милан, Италия
 2007 Gagosian Gallery, Нью-Йорк, США
 2005—2006 The Modern Art Museum of Fort Worth (organized by the Director’s Councill Program), Техас, США
 2005 Vera Lutter, Xippas Gallery, Афины, Греция
 2005 Vera Lutter, Dia Beacon, Нью-Йорк, США
 2004 Vera Lutter : Battersea, Gagosian Gallery, Лондон, Великобритания
 2004 Vera Lutter: Inside In, Kunsthaus Graz, Грац, Австрия
 2004 Max Hetzler Gallery, Zimmerstraße 90/9, Берлин, Германия
 2004 Max Hetzler Gallery, Holzmarktstraße 15-18, Берлин, Германия
 2003 Gagosian Gallery, Нью-Йорк, США
 2002 Museum of Contemporary Photography, Чикаго, США
 2002 Max Hetzler Gallery, Берлин
 2001 Kunsthalle Basel, with Hanspeter Hofmann, , Базель, Швейцария
 2000 Fraenkel Gallery, Сан-Франциско, США
 2000 Barbara Flynn Gallery, Сидней, Австралия
 1999—2000 Time Traced : Vera Lutter and Rodney Graham, Dia Center for the Arts, Нью-Йорк, США
 1999 Roth Horowitz, Нью-Йорк, США
 1998 Wooster Gardens, Нью-Йорк, США
 1996 On New York, Wooster Gardens, Нью-Йорк, США
 1995 Sight and Sense, Hypo Bank, Нью-Йорк, США

Примечания

Ссылки 
 Работы и информация о художнике на сайте Gagosian Gallery
 Работы и информация о художнике на ArtNet
 Работы и информация о художнике на сайте Xippas Gallery
 Интервью

Современные художники Германии
Современные художники США
Выпускники Школы изобразительных искусств (Манхэттен)